Woodhaven Boulevard – fermata della metropolitana di New York, situata sulla linea IND Queens Boulevard
 Woodhaven Boulevard – fermata della metropolitana di New York, situata sulla linea BMT Jamaica